Cakebox steht für:
CD- und DVD-Verpackungen; siehe CD- und DVD-Verpackungen#Spindel
Feuerwerksbatterie, ein Verbund von Effekten